Microcyclops sydneyensis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1898 roku na podstawie prac naukowych niemieckiego zoologa Otto Schmeila.

Przypisy 

Microcyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1898 roku